Мира () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 212,86 км². Население — 847 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial del Ayuntamiento de Mira

Муниципалитеты Куэнки